B-Stoff steht für:

 Bromaceton, eine vor allem im Ersten Weltkrieg als Reizgas eingesetzte Chemikalie 
 ein Treibstoffgemisch für Raketen auf Hydrazinbasis, welches im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kam, siehe B-Stoff (Treibstoffgemisch)